Toponímia:
 Verdú, municipi de la comarca de l'Urgell (Catalunya)
 Castell de Verdú, edifici de la vila de Verdú (Urgell) 
 Biografies:
 Fernando Verdú Sánchez (Múrcia, 1845 - ?), compositor espanyol del Romanticisme 
 Ferran Verdú Monllor (Xixona, 1968), matemàtic i polític valencià, alcalde de Xixona des de 2007 
 Joan Verdú Fernández (Barcelona, 1983), futbolista 
 José Verdú Nicolás (1983, Múrcia), futbolista 
 Josep Verdú, diversos personatges
 María Rosa Verdú Alonso (Elx, 1946), política i sindicalista valenciana 
 Maribel Verdú (Madrid, 1970), actriu espanyola